Асылбек Таупашевич Касабеков (20 июня 1950, село Турксиб, Алма-Атинский район, Алма-Атинская область, Казахская ССР — 25 октября 2005, Алма-Ата, Казахстан) — советский и казахстанский инженер. Лауреат Государственной премии Казахстана (посмертно, 2005).

Биография 
Родился 28 июня 1950 года в селе Турксиб Алма-Атинского района (ныне в составе Турксибского района Алма-Аты). В 1965 году окончил восемь классов школы, а в 1969 году — Алма-Атинский строительный техникум.

Трудовую деятельность начал в 1969 году в должности мастера треста «Алма-Атаоблгаз». В 1971 году перешёл в управление водопровода и канализации Алма-Аты, на станцию мехочистки. С 1972 по 1978 годы учился во Всесоюзном заочном инженерно-строительном институте (ныне Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства). После получения диплома стал начальником цеха биологической очистки. В 1982 году стал начальником станции аэрации.

Занимался совершенствованием техники и технологии очистки сточных вод Алма-Аты с целью обеспечения экологической безопасности.

Скоропостижно скончался 25 октября 2005 года.

Награды 
Асылбек Касабеков был удостоен следующих наград:
 Грамота Верховного Совета Казахской ССР (указ Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 23 января 1987 года).
 Государственная премия Республики Казахстан (посмертно, постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2005 года № 1131).

Память 
В честь инженера открыта мемориальная доска на здании Алматинской станции аэрации.

Одна из улиц села Мухаметжан Туймебаева Ащибулакского сельского округа (Илийский район, Алматинская область) носит название Асылбека Касабекова.

Примечания 

Комментарии

Литература 
 

Выпускники Московской академии коммунального хозяйства и строительства